Чуна (река, бассейн Имандры)
 Чуна — другое название реки Уда (приток Тасеевой).
 Чунский (Чуна)— посёлок в Иркутской области.
 Чуна — станция на Восточно-Сибирской железной дороге.